Соревнования по прыжкам в воду на летних юношеских Олимпийских играх 2014 года проводились с 23 по 27 августа в Нанкинском центре олимпийских видов спорта в городе Нанкин (Китай), и включали 3-метровый трамплин и 10-метровую платформы для юношей и девушек. Всего было 30 участников.

Квалификация 
Квалификационные соревнования прошли в Гвадалахаре (Мексика) 1-2 марта 2014 года. Имели право принимать участие только юноши и девушки, родившиеся между 1 января 1996 года и 31 декабря 1998 года.

График соревнований 
График соревнований был утвержден нанкинским оргкомитетом юношеских Олимпийских игр 2014.

Медальный зачёт 
Страна-организатор выделена.

Медалисты

Юноши

Девушки

Примечания 

Прыжки в воду на летних юношеских Олимпийских играх 2014
Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2014